Ридерх:

 Ридерх Щедрый (532—612/614) — сын Тутагуала, пришел к власти свергнув своего старшего брата Морканта.
 Ридерх ап Иестин (ум. 1033) — король Гвента с начала второго десятилетия XI века по 1033 год.
 Ридерх ап Эугейн (760—798) — сын Эугейна Альт Клуитского.